Городское кладбище:
 Городское кладбище (Новочеркасск)
 Городское кладбище (Самара)
 Городское кладбище (Снежинск)
 Городское кладбище (Тюбинген)

См. также 
 Городское кладбище «Берковцы»